Sarason ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Sarason (1933–2017), US-amerikanischer Mathematiker
 Seymour Sarason (1919–2010), US-amerikanischer Psychologe